Ede Staal – cantautore e poeta olandese
 Egor Egorovič Staal – diplomatico russo
 Eric Staal – hockeista su ghiaccio canadese
 Frits Staal – indologo e filosofo olandese
 Jordan Staal – hockeista su ghiaccio canadese
 Kim Staal – hockeista su ghiaccio danese
 Madame de Staal-Delaunay – scrittrice e memorialista francese
 Marc Staal – hockeista su ghiaccio canadese